Клюйверт () — нідерландське прізвище.

Відомі носії:

 Рубен Клюйверт (2001) — нідерландський футболіст, син Патріка Клюйверта
 Джастін Клюйверт (1999) — нідерландський футболіст, син Патріка Клюйверта
 Патрік Клюйверт (1976) — нідерландський футболіст